Южный жилой район — градостроительный район города Вологды, ограниченный ул. Преображенского, железной дорогой, границей муниципального образования «Город Вологда». В разговорной речи топоним употребляется редко, упоминается в официальных документах. Проект планировки района утверждён в августе 2012 года.

Отдельные части нынешнего Южного жилого района оказались в черте города по генеральному плану 1781 года. Однако в 1897 году железная дорога на Архангельск, пройдя по кварталам 74, 77, 102, 111, 120, полукругом обошла город, остановив его нормальное развитие на юг и запад. Несколько кварталов оказались отрезанными от города железной дорогой и в дальнейшем были исключены из плана города. Впоследствии территория района отдельными частями включалась в состав Вологды начиная с 1928 года (Октябрьский посёлок-сад). По генеральному плану города в 1972 году в числе четырёх других был образован Южный планировочный район.

Территориальный состав

В состав жилого района входят исторические местности и городские районы:

 Микрорайон Подшипникового завода
 Октябрьский посёлок-сад
 Тепличный микрорайон
 Бывалово
 Завокзальный микрорайон
 Посёлок Льнокомбината
 Микрорайон №6
 Телецентр
 Осаново

Основные магистрали

Радиальные (от железной дороги в сторону окраины города):

 Улица Преображенского
 Улица Гагарина
 Улица Ленинградская
 Пошехонское шоссе
 Улица маршала Конева

Поперечные улицы (параллельно железной дороге):

 Говоровский проезд → Улица Можайского
 Улица Петина → Улица Тепличный микрорайон → Улица Сергея Преминина
 Улица Южакова → Улица Ярославская
 Окружное шоссе

Перспективы развития

В перспективе планируется формирование двух широтных магистралей общей протяжённостью около 14 километров:

 Ул. Преображенского → Говоровский проезд → Ул. Можайского (строительство ведётся с 2012 года);
 Ул. Щетинина → Ул. Новгородская → Ул. Архангельская (с пробивкой до Московского шоссе, строительство планируется).

В течение 15 лет число жителей района должно увеличиться на 30 тысяч человек.

Примечания 

Южный жилой район Вологды